«She’s Not You» () — песня, которую Элвис Пресли записал и выпустил как сингл в 1962 году.

Песня в исполнении Пресли достигла 5 места в Billboard Hot 100 (суммарный чарт синглов в разных жанрах поп-музыки, главный хит-парад журнала «Билборд»), а также 13 места в чарте синглов в жанре ритм-н-блюза (теперь называется Hot R&B/Hip-Hop Songs] и 2 места в чарте Easy Listening (теперь Hot Adult Contemporary Tracks) того же журнала «Билборд».

В Великобритании сингл поднялся на 1 место (в национальном хит-параде UK Singles Chart) и находился на 1 месте три недели.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1962 года
Песни 1962 года
Песни Элвиса Пресли
Песни на слова Дока Помуса
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, написанные Джерри Либером и Майком Столлером
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Поп-баллады
Баллады 1960-х годов